Рукометна репрезентација Мађарске у организацији Рукометног савеза Мађарске (МКС) представља Мађарску у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Учешћа репрезентације на међународним такмичењима

Олимпијске игре

Светска првенства

Европска првенства

Тренутни састав 
Састав на Светском првенству 2011.

Селектор: Лајош Мочаи

Познати играчи 
 Ненад Пуљезевић - голман
 Ласло Нађ
 Габор Часар
 Нандор Фазекаш
 Ласло Мароши
 Јожеф Елеш

Види још 
 Женска рукометна репрезентација Мађарске

Спољашње везе 
 Рукометни савез Мађарске - званичан сајт

Рукомет у Мађарској
Мађарска
Репрезентације Мађарске